Az 1999–2000-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 66. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot az Polonia Warszawa nyerte az ezüstérmes Wisła Kraków, és a bronzérmes Ruch Chorzów előtt. Az ŁKS Łódź, és a Lech Poznań kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

2000
Lengyel 1